Апич (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Апич, Драган (род. 1995) — сербский баскетболист.
 Апич, Рольф — немецкий астроном-любитель.